Speed Demon, een personage van Amalgam Comics
Speed Demon, een personage van Marvel Comics
Speed Demon, een nummer van Michael Jackson